La palabra bomba puede referirse a:

Mecánica 
 Inyector-bomba, unidad que une la generación de presión, con la inyección del combustible dentro de la cámara de combustión.
 Bomba inyectora, dispositivo capaz de elevar la presión de un fluido.
 Bomba de combustible,  responsable de suministrar el combustible al resto del sistema hasta llegar al motor.

Explosivos 
 Bomba, un dispositivo explosivo. Puede presentarse de muchas formas.
Bomba de mano, pequeña bomba con material combustible, del tamaño, forma y peso adecuado para ser arrojada con la mano.
Bomba Mills, granada de fragmentación británica.
Bomba lapa, tipo de explosivo que se adhiere a cualquier tipo de superficie de un vehículo motorizado.
Bomba sucia, término que se usa para denominar a los artefactos explosivos que diseminan elementos radiactivos en la atmósfera terrestre.

Bomba Orsini, artefacto explosivo esférico que se activa por contacto mediante unos resaltes llenos de fulminato de mercurio.
Bomba de tinta, explosivo por radio control, usado por algunos bancos para frustrar un atraco.
Bomba termobárica, contenedor de un líquido volátil o gas a alta presión que en algunos modelos está mezclado con un explosivo y cargas explosivas separadas.
Bomba incendiaria, dispositivo diseñado para iniciar fuego.
Bomba globo, globo de hidrógeno que llevaba una carga explosiva e incendiaria.
Bomba caminera, un artefacto explosivo improvisado.
Bomba de barril, un artefacto explosivo improvisado lanzado desde el aire.

Bombas aéreas 
Bomba de propósito general, tipo de bomba destinada a ser lanzada desde el aire por aviones de ataque contra objetivos blandos debido a su capacidad de fragmentación tras la explosión.
Bomba de racimo, bomba que al alcanzar una cierta altura se abre dejando caer cientos de sub-municiones.
Bomba guiada, tipo de bomba con una serie de ingenios para aprovechar su energía cinética y poder maniobrar durante su caída.
Bomba de rebote, bomba diseñada para rebotar sobre la superficie del agua.
Bomba antipista, sistema de ataque que incluye bombas diseñadas para inutilizar la superficie de las pistas de un aeropuerto.
Bomba Disney, bomba de penetración antibúnker acelerada por cohete.
Bomba terremoto, tipo de bomba de aviación.
Bomba Tallboy, bomba de sismo desarrollada que pesaba unas cinco toneladas.
Bomba Grand Slam, bomba usada contra grandes objetivos estratégicos.

Bombas atómicas 
Bomba atómica, dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva con reacciones nucleares.
Bomba de cobalto (arma), arma nuclear construida con cobalto 59 y/o cobalto 60.
Bomba de neutrones, arma nuclear que se empezó a desplegar a finales de los años 70.
Bomba de plutonio, bomba de tipo implosivo.
Bomba del Zar, bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética.
El término bomba también puede estar precedido de otro sustantivo que se refiere a un objeto donde se ha dispuesto una bomba - en este sentido de habla de:
Cartas bomba, sobre o paquete enviado por vía postal que contiene algún dispositivo que, al abrirse, hace explosión.
Coches bomba, vehículo automotor en cuyo interior se ha colocado una bomba o artefacto explosivo.
 etc.

Ciencia

Informática 
Bomba lógica, en informática, es un tipo de programas, llamado así por analogía con los explosivos.
Bomba fork, forma de ataque del tipo denegación de servicio sobre un computador que implementa la operación fork.

Geología 
Bomba volcánica, glóbulo de roca fundida cuyo tamaño iguala o supera los 64 mm de diámetro.
Bomba de solubilidad, proceso físico-químico que transporta carbono desde la superficie del océano hacia su interior.

Material de laboratorio 
Bomba Venturi, equipo de laboratorio que permite producir un vacío en un espacio confinado mediante una corriente de agua.
Bomba de presión, instrumento utilizado para medir el potencial hídrico aproximado de los tejidos de una planta.

Medicina 

Bomba de Abbot, bomba portátil que se utiliza para administrar soluciones medicamentosas.
Bomba de insulina, producto sanitario que permite administrar insulina de manera continua.
Bomba de cobalto,  máquina de radioterapia.
Bomba de vacío para pene, bomba para estimular una erección.

Biología molecular 

Bomba, sistema natural de movimiento de fluidos en el transporte celular.
Bomba sodio-potasio, proteína integral de membrana para el transporte iones de sodio y potasio.
Bomba de calcio de la membrana plasmática.
Bomba de calcio del retículo sarcoplasmático.
Bomba de protones, complejos enzimáticos integrales de membrana que es capaz de movilizar protones.
Bomba de hidrogeniones gástrica, proteína transmenbrana del tipo canal ligando dependiente.

Artes y espectáculos 
Bomba (folclore), versos en rima que suelen ser usados para hacer reír.
Bomba del Chota, un género musical afrodescendiente originario del Valle del Chota (Ecuador).
Bomba (música), un género del folclor musical de Puerto Rico.
Bomba yucateca, versículo de carácter festivo utilizado en la Jarana yucateca.
Bomba Estéreo, un grupo de música.
«Bomba», una canción.
Barril de bomba, un instrumento musical.

Gastronomía 
Arroz bomba, variedad de arroz (oryza sativa) cuyo grano no se rompe al cocerse.
Bomba toledana, un puré de patatas relleno de carne picada típico de la gastronomía de la provincia española de Toledo.
En Venezuela puede significar:
Una comida muy copiosa.
El nombre dado en ese país a la berlinesa, llamada "pavita" en el occidente del país.

Ingeniería 
Bomba de calor, máquina térmica que permite transferir energía mediante calor de un ambiente a otro.

Sistemas de bombeo 
Bomba hidráulica, máquina generadora que transforma la energía en energía hidráulica del fluido incompresible que mueve.
Bomba manual, bomba que usa la fuerza humana y la ventaja mecánica para mover los líquidos o el aire.
Bomba de ariete, bomba hidráulica cíclica que utiliza la energía cinética de un golpe de ariete.
Bomba de engranajes, bomba hidráulica que consta de dos engranajes encerrados en un alojamiento muy ceñido.
Bomba de pistón, bomba hidráulica que genera el movimiento en el mismo mediante el movimiento de un pistón.
Bomba peristáltica, bomba hidráulica de desplazamiento positivo usada para bombear una variedad de fluidos.
Bomba centrífuga, tipo de bomba hidráulica que transforma la energía mecánica de un impulsor.
Bomba de tornillo, bomba que utiliza un tornillo helicoidal excéntrico.
Bomba peristáltica, bomba hidráulica de desplazamiento positivo usada para bombear una variedad de fluidos.
Bomba sumergible, bomba que tiene un impulsor sellado a la carcasa.
Bomba de varilla, parte superficial de una bomba impelente de pistón, instalada en una perforación petrolera.
Bomba de vacío, bomba que extrae moléculas de gas de un volumen sellado, para crear un vacío parcial.
Bomba turbomolecular, bomba que se utiliza para obtener y mantener alto vacío.
Bomba de membrana, tipo de bomba de desplazamiento positivo.
Bomba de sentina, bomba de agua diseñada para eliminar el agua u otros líquidos de la sentina de un barco.
Bomba de aire, máquina de fluido de desplazamiento expresamente diseñada para trabajar con aire.
Bomba de bicicleta, tipo de bomba de aire diseñada para inflar neumáticos de bicicleta.
Bomba eólica, mecanismo de bombeo que funciona accionado por la fuerza del viento.
bomba solar, mecanismo de bombeo que funciona accionado por la energía solar.

Geografía 
Bomba (Italia), comuna hecha por cobos (municipio) de la provincia de Chieti, en la Región de los Abruzos, Italia.
Bomba (Libia), población costera de Libia, en la región de Cirenaica.

Otros 
 Bomba de humo, un dispositivo diseñado para liberar humo al activarse.

Enlaces externos